Django (framework), een webapplicatie-framework
Django (film), een spaghettiwestern uit 1966
Django Unchained, een Amerikaanse film uit 2012
Django Django, een Schotse indieband
Django (2017), een Franse biografische film over Django Reinhardt uit 2017
Django (radio), een jazz-programma op Klara